

Родинський сільський округ — сільський округ, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Родинський сільський округ — сільський округ, Цілиноградський район, Акмолинська область